James Colescott – attivista statunitense
 Robert Colescott – pittore statunitense
 Warrington Colescott – artista statunitense